En tonande postalveolar frikativa är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som .

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonande postalveolara frikativan:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är postalveolar, vilket betyder att den uttalas genom att tungspetsen trycks mot området mellan tandvallen och hårda gommen.
 Den är frikativ, vilket betyder att luftflödet går genom en förträngning i talapparaten.

Användning i språk 
Det latinska alfabetet saknar ett tecken för den tonande postalveolara frikativan, och den stavas olika på olika språk.

På engelska uppträder den i olika grad beroende på dialekt, bland annat som uttal av -ge-ändelsen i ord som mirage.

I språk som använder det kyrilliska alfabetet skrivs den med ж.

Fonetik
Konsonantljud